Karagiannis ist der Familienname folgender Personen:

 Asterios Karagiannis (* 1986), deutsch-griechischer Fußballspieler
 Dimitris Karagiannis (* 1956), Informatiker und Universitätsprofessor an der Universität Wien
 Giannis Karagiannis (* 1994), zypriotischer Sänger und Songwriter, internationale Schreibweise John Karayiannis